Генерал армии Украины () — высшее воинское звание Украины в 1992—2020 годах. Званию генерала армии Украины соответствуют специальные звания генерал внутренней службы Украины () и генерал службы гражданской защиты ().

4 июня 2020 года принят закон о реорганизации воинских званий Украины, вступающий в силу с 1 октября 2020 года. Звание генерала армии Украины упразднено (при этом лица, которым до принятия закона было присвоено звание генерала армии Украины, сохраняют это звание на прежних основаниях). С 1 октября 2020 года в украинской системе воинских рангов высшим является звание генерал, на флоте ему соответствует звание адмирал.

В нижеследующих списках генералов после даты присвоения звания стоит номер соответствующего указа президента Украины.

Список генералов армии Украины 
Звание установлено Законом Украины от 25 марта 1992 года № 2232-XII «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».

 30 ноября 1993 г., № 567/93 — Радецкий Виталий Григорьевич, министр обороны Украины (1993—1994)
 25 января 1994 г., № 27/94 — Губенко Валерий Александрович, председатель Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины — командующий Пограничными войсками Украины (1991—1995)
 23 марта 1994 г., № 111/94 — Марчук Евгений Кириллович, председатель Службы безопасности Украины (1991—1994), Министр обороны Украины (2003—2004)
 23 августа 1998 г., № 922/98 — Кузьмук Александр Иванович, министр обороны Украины (1996—2001, 2004—2005)
 23 августа 2000 г. — Деркач Леонид Васильевич, председатель Службы безопасности Украины (1998—2001)
 2001 г. — Радченко Владимир Иванович, председатель Службы безопасности Украины (1995—1998, 2001—2003)
 23 августа 2001 г., № 735/2001 — Шкидченко Владимир Петрович, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Украины — первый заместитель министра обороны Украины (1998—2001), Министр обороны Украины (2001—2003)
 30 ноября 2006 г., № 1010/2006 — Дрижчаный Игорь Васильевич, председатель Службы безопасности Украины (2005—2006)
 21 августа 2007 г., № 725/2007 — Кириченко Сергей Александрович, начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины (2005—2009)
 20 августа 2008 г., № 730/2008 — Литвин Николай Михайлович, председатель Государственной пограничной службы Украины (2003—2014)
 20 августа 2008 г., № 734/2008 — Кихтенко Александр Тимофеевич, начальник Главного управления — командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины (2005—2010)
 28 ноября 2008 г., № 1115/2008 — Маломуж Николай Григорьевич, председатель Службы внешней разведки Украины (2005—2010)
 15 февраля 2010 г., № 175/2010 — Свида Иван Юрьевич, начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины (2009—2010)
 12 августа 2011 г., № 815/2011 — Хорошковский Валерий Иванович, Председатель Службы безопасности Украины (2010—2012)
 14 октября 2015 г., № 581/2015 — Муженко Виктор Николаевич, начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины (2014—2019)
 14 октября 2015 г., № 581/2015 — Полторак Степан Тимофеевич, министр обороны Украины (2014—2019)
 25 марта 2016 г., № 111/2016 — Грицак Василий Сергеевич, председатель Службы безопасности Украины (2015—2019)
 25 июля 2017 г., № 191/2017 — Назаренко, Виктор Александрович, председатель Государственной пограничной службы Украины (2014—2017)
 2 мая 2019 г., № 178/2019 — Цигикал, Пётр Александрович, председатель Государственной пограничной службы Украины (2017—2019)

Список генералов внутренней службы Украины 
Звание установлено постановлением Верховной Рады Украины от 22 апреля 1993 г. № 3135-XII «О специальных званиях, форменной одежде и знаках различия в органах внутренних дел Украины».

 19 августа 1993 г., № 317/93 — Василишин Андрей Владимирович, министр внутренних дел Украины (1990—1994)
 21 августа 1997 г., № 861/97 — Дурдинец Василий Васильевич, председатель Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте Украины — директор Национального бюро расследований Украины (1997—1999), министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1999—2002)
 23 августа 1998 г., № 923/98 — Кравченко Юрий Федорович, министр внутренних дел Украины (1995—2001)
 20 августа 2010 г., № 847/2010 — Гладуш Иван Дмитриевич, министр внутренних дел Украинской ССР (1982—1990), генеральный директор Национального музея «Чернобыль»
 16 декабря 2011 г., № 1162/2011 — Захарченко Виталий Юрьевич, министр внутренних дел Украины (2011—2014)

Список генералов службы гражданской защиты Украины 
Законом Украины от 24 июня 2004 г. № 1859-IV «О правовых основах гражданской защиты» установлено звание генерал службы гражданской защиты Украины.

В соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины от 2 октября 2012 г. № 5403-VI (вступил в силу 2013 г.) наименование звания — генерал службы гражданской защиты.

До настоящего времени не присваивалось.

Галерея

См. также 
 Звезда генерала армии Украины
 Государственный советник юстиции Украины
 Действительный государственный советник таможенной службы (Украина)
 Главный государственный советник налоговой службы (Украина)
 Чрезвычайный и Полномочный Посол (Украина)
 Генерал

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Законодательство Украины»

Воинские звания Украины
Списки военных деятелей